Slegge (buurtschap), een buurtschap en kleine streek in de gemeente Westerwolde in de provincie Groningen
 Slegge (gereedschap), een zware hamer met een houten- of kunststof kop en een lange steel